Брирли — английская фамилия. Известные носители:

 Брирли, Бенджамин — писатель.
 Брирли, Роджер — актёр.

 Брирли (город), англ. - городок в Англии.